

Geografia

Italia
 Galliano – frazione di Barberino di Mugello nella città metropolitana di Firenze
 Galliano – frazione di Eupilio in provincia di Como
 Galliano – antico sito, da cui si è sviluppato il paese di Cantù in provincia di Como

Stati Uniti d'America
 Galliano – census-designated place della parrocchia di Lafourche, Florida

Musica
 Galliano – gruppo acid jazz britannico

Onomastica
 Galliano – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Giuseppe Galliano – militare italiano
 Giuseppe Galliano – informatico e imprenditore italiano
 John Galliano – stilista britannico
 Richard Galliano – fisarmonicista jazz francese

Altro
 Liquore Galliano – famoso liquore dal colore giallo
 Complesso monumentale di Galliano – risalente all'alto medioevo e situato a Galliano (Como)

Pagine correlate 
Galiano